Кинг ():
 Кинг — порода голубей, выведенная голубеводами США.
 Кинг — карточная игра.
 Кинг — лев-актёр, живший в семье Берберовых. Принимал участие в фильме «Невероятные приключения итальянцев в России»
 Кинг — канадский полицейский телесериал (2011—2012).
 Кинг — ударный кратер на обратной стороне Луны.

Топонимы 
 Кинг — тауншип в округе Полк (Миннесота, США).

Административно-территориальные единицы
 

Острова

Реки
 Кинг — река в австралийском штате Виктория.
 Кинг — река в австралийском штате Квинсленд.
 Кинг — река в Западной Австралии.
 Кинг — река в австралийской Северной территории.
 Кинг — река на западе Тасмании.

Персоналии 
  — список известных носителей этой фамилии.
 Кинг Дьюд — американский музыкант, певец и автор песен.

Вымышленные персонажи
 Кинг — профессиональный мексиканский рестлер из серии файтингов Tekken.
 Кинг — персонаж манги «Ванпанчмен», герой S-класса и седьмой из сильнейших в реестре героев.
 Тара Кинг — героиня сериала «Мстители».

См. также 
  (значения)
 
  (значения)
  (значения)
 Кинг Клэнси Трофи — приз в NHL.